Cratere Lamont – cratere lunare
 Cratere Lamont – cratere su Marte